Michael C. Francis
 Michael Francis (lekkoatleta)